Groombridge steht für:
 Groombridge (England), eine englische Ortschaft in den Grafschaften Kent und East Sussex
 Groombridge (Band), eine Schweizer Band
 Groombridge 1618, einen Stern im Sternbild Großer Bär
 Groombridge 1830, einen Stern im Sternbild Großer Bär
 Groombridge 34, einen Doppelstern, der auch Gliese 15 genannt wird

Groombridge ist der Familienname folgender Personen:
 Stephen Groombridge (1755–1832), englischer Astronom
 William Ironside Groombridge (19.–20. Jahrhundert), englischer Fußballtrainer